Хесу́с Мари́я Сатру́стеги Аспи́рос (; ) — испанский футболист, нападающий «Реал Сосьедад» и национальной сборной Испании. Участник чемпионата мира 1982 года.

Клубная карьера 
Несмотря на то что Хесус родился в Памплоне, он все 13 лет своей профессиональной карьеры выступал за «Реал Сосьедад». С командой он сыграл 297 игр в Ла Лиге и забил 133 голов.

После серьёзной травмы колена, полученной в матче против Реал Сарагосы в ноябре 1982 года (мениск, передняя крестообразная связка), Сатрустеги не оправился и закончил карьеру в возрасте 32 лет, в конце сезона 1985-86.

Карьера за сборную 
Хесус за национальную сборную Испании сыграл 32 матча и забил 8 голов. Представлял свою страну на ЕВРО-1980 и ЧМ-1982. Завершил карьеру в последнем для Испании матче на ЧМ-1982, во втором раунде, против сборной ФРГ (0—0).

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Испании: 1980/1981, 1981/1982
 Обладатель Суперкубка Испании: 1982
 Лучший бомбардир в истории «Реал Сосьедад»: 159 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 National team data 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»